Thespis (toneel), Oud-Griekse toneelspeler
Thespis (opera), opera van Gilbert en Sullivan
Thespis (plant), plantengeslacht uit de asterfamilie
Thespis (insect), geslacht van bidsprinkhanen